Ullevål kan syfta på:

 Ullevål Stadion
 Ullevåls universitetssjukhus